Праздники Аландских островов включают в себя: